Elements Cefn Druids FC este o echipă de fotbal din Wrexham, Țara Galilor.

Participări în campionatele

Referințe

Legături externe 
 Site Oficial

Fotbal în Țara Galilor
Fondări în 1992